Карл Ламберт: Ламберт, Карл Карлович (1815—1865) — российский генерал, участник Кавказской войны.
 Ламберт, Карл Осипович (1773—1843) — граф, участник войн против Наполеона.